Проспект года по версии журнала «The Ring» () — боксёрская награда журнала The Ring, которая вручалась с 1983 по 1988 годы и с 2011 года, самым перспективным боксёрам по мнению специалистов журнала «The Ring».

Среди обладателей награды было девять чемпионов мира (Марк Бриланд, Майк Тайсон, Майкл Мурер, Гэри Расселл-младший, Кит Турман, Василий Ломаченко, Энтони Джошуа, Такума Иноуэ и Хайме Мунгия). Первым обладателем награды стал американец Кенни Бэйсмор. Всего награды были удостоены 14 человек.

Список обладателей награды

Примечания

См. также 
 Журнал «Ринг»
 Боксёр года по версии журнала «Ринг»
 Возвращение года по версии журнала «Ринг»
 Список боксёров-проспектов тяжёлого веса

Бокс
Журнал «Ринг»
Списки награждённых спортивными наградами